Ordery mające za patrona Aleksandra Newskiego:
 Order św. Aleksandra Newskiego – carski order nadawany w l. 1724–1917, a następnie order domowy dynastii Romanowów
 Order Aleksandra Newskiego – order z okresu Związku Radzieckiego nadawany w l. 1942–1991
 Order Aleksandra Newskiego – ustanowiony w 2010 order Federacji Rosyjskiej
 Order Świętego Aleksandra – bułgarski order nadawany w l. 1881–1946, a następnie order domowy dynastii Koburgów bułgarskich